Het WTA-tennistoernooi van Casablanca (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2002 vond plaats van 8 tot en met 14 juli 2002 in de Marokkaanse stad Casablanca. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel­banen. De Oostenrijkse Patricia Wartusch won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Zsófia Gubacsi was het zevende reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Gisela Dulko.

De als eerste geplaatste Duitse Marlene Weingärtner strandde al in de eerste ronde.

Het zesde reekshoofd, Patricia Wartusch uit Oostenrijk, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Tsjechische Klára Koukalová in drie sets. Wartusch wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Marokko op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2002. Zij incas­seerde US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Ljoebomira Batsjeva en Åsa Carlsson hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Petra Mandula en Patricia Wartusch won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Gisela Dulko en Conchita Martínez Granados in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Oostenrijkse Wartusch had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Hongaarse Mandula geen.

De Nederlandse Anousjka van Exel speelde samen met Elizabeth Schmidt uit de Verenigde Staten – zij konden na hun openingspartij huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Casablanca 2002
Casablanca
Sport in Casablanca